Mistrzostwa Azji w zapasach w 2017 roku zostały rozegrane w hali Indira Gandhi Arena w Nowym Delhi w dniach 10–14 maja.

Tabela medalowa

Wyniki

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Bibliografia 
 Oficjalna strona mistrzostw Azji 
 Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej 
 Program zawodów 
 Wyniki zawodów pdf 

Mistrzostwa Azji w zapasach
2017 w zapasach
2017 w Indiach
Sport w Nowym Delhi
Zapasy w Indiach